O termo Ermida de Nossa Senhora da Piedade pode referir-se a:

 Ermida de Nossa Senhora da Piedade (Lajes do Pico)
 Ermida de Nossa Senhora da Piedade (Montijo)
 Ermida de Nossa Senhora da Piedade (Odemira)
 Ermida de Nossa Senhora da Piedade (Santo Espírito)
 Ermida de Nossa Senhora da Piedade (Tavira)

Ver também 
 Igreja de Nossa Senhora da Piedade (desambiguação)
 Nossa Senhora da Piedade (desambiguação)

Desambiguação